Щербан (Шербан) — имя и фамилия. Известные носители:

Имя 
 Раду X Щербан (ум. 1620) — господарь Валахии (1602—1610, 1611).
 Константин Щербан Басараб (ум. 1682) — господарь Валахии (1654—1658), господарь Молдавии.
 Щербан I Кантакузин (1640—1688) — господарь Валахии (1678—1688).
 Щербан Чиокулеску (1902—1988) — румынский историк литературы. Член Румынской академии.
 Щербан Никифор (род. 1954) – румынский композитор.

Фамилия 
 Щербан, Андрей (род. 1943) — румынский и американский театральный режиссёр.
 Щербан, Бедржих — хоккеист, игрок сборной Чехословакии.
 Шербан, Родика (род. 1983) — румынская гребчиха.
 Шербан, Ромикэ (род. 1970) — румынский гребец-байдарочник.
 Шербан, Флорин (род. 1975) — румынский кинорежиссёр.

См. также 
 Щербань